Will's Town označava dva indijanska sela:
 Will's Town (Delaware selo)
 Will's Town (Shawnee selo)